Тилапа има више значења:

 Тилапа (Уамуститлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тилапа (Искатеопан де Кваутемок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тилапа (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тилапа (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тилапа (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тилапа (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Тилапа (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тилапа (Тилапа, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тилапа (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тилапа (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тилапа (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику